UNAL est le sigle officiel de l'Université nationale de Colombie.

 Ünal est un prénom et un patronyme turc.